Юлия Филипповна Гаври́льченко (1916—1991) — советская актриса. Заслуженный артист Молдавской ССР (1952). Лауреат Сталинской премии третьей степени (1952)

Биография 
Родилась 8 августа 1916 года в селе Великая Снетинка (ныне Фастовский район, Киевская область, Украина); по другим данным — в Одессе. 

В 1934 году окончила КГИТИ.

Во время Великой Отечественной войны артистка фронтового театра. После войны  актриса ОдТСА. С 1965 года — актриса ОдРДТ имени А. В. Иванова.

Муж — Духновский, Николай Иванович.

В последние годы вместе с мужем жила в Доме ветеранов сцены имени Н. М. Ужвий (Пуща-Водица).

Умерла 24 июля 1991 года в Киеве.

Роли в театре 
 «Прага остаётся моей» Ю. А. Буряковского
 «Обычный человек» Л. М. Леонова — Аннушка
 «Таланты и поклонники» А. Н. Островского — Александра Николаевна Негина
 «Варвары» М. Горького — ''Лидия Павловна

Награды и премии 
 заслуженный артист Молдавской ССР (1952).
 Сталинская премия третьей степени (1952) — за исполнение роли в спектакле «Прага остаётся моей» Ю. А. Буряковского, поставленный на сцене Одесского ДТСА.
 орден Отечественной войны II степени (23.12.1985).
 медаль «За оборону Сталинграда» (27.1.1945).
 медаль «За трудовое отличие» (30.6.1951).

Примечания 

Персоналии:Одесский русский драматический театр им. А. Иванова
Заслуженные артисты Молдавской ССР
Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого